Села:
 Никонорівка — Донецька область, Слов'янський район
 Никонорівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Никонорівка — Полтавська область, Чутівський район

Див. також 
 Никанорівка — Донецька область, Добропільський район